Phoenix Rising — концертный CD/DVD британской рок-группы Deep Purple, содержащий отреставрированное концертное видео Rises Over Japan и документальный фильм о Deep Purple Mark III и Mark IV (включающий интервью с Лордом и Хьюзом).

История 
Неполная аудиозапись концерта в Японии вышла в низком качестве в 1977 году на пластинке Last Concert in Japan, в 2001 году запись была отреставрирована и выпущена на CD This Time Around: Live in Tokyo. Документальный фильм рассказывает о группе периодов Mark III и Mark IV, подробно касается происшествия в Джакарте в 1975 году и повествует о наркотической зависимости Болина и Хьюза, а также о событиях, повлиявших на роспуск группы в 1976 году.

Список композиций

DVD / Blu-ray 
Rises Over Japan

 «Burn»
 «Love Child»
 «Smoke on the Water»
 «You Keep on Moving»
 «Highway Star»

Gettin’ Tighter
The untold story of the 1975/1976 MKIV World Tour — документальный фильм

CD 
 «Burn» (8:09 Longbeach)
 «Getting Tighter» (15:04 Japan)
 «Love Child» (4:23 Japan)
 «Smoke on the Water» (including «Georgia») (9:29 Japan)
 «Lazy» (includes drum solo) (11:41 Japan)
 «Homeward Strut» (5:44 Longbeach)
 «You Keep on Moving» (5:44 Japan)
 «Stormbringer» (9:49 Longbeach)

 Треки, записанные в Японии, взяты с альбома This Time Around: Live in Tokyo
 Треки, записанные в Лонг-бич, взяты с альбома Live at Long Beach 1976

Состав 
 Дэвид Ковердейл: вокал
 Гленн Хьюз: бас-гитара, вокал
 Джон Лорд: орган, клавишные, бэк-вокал
 Томми Болин: гитара, бэк-вокал
 Иэн Пейс: ударные, перкуссия

Примечания

Ссылки 
 Обзор  на deep-purple.ru

Видеоальбомы 2011 года
Концертные альбомы Deep Purple
Концертные альбомы 2011 года
Концертное видео